Элиза Вилле (; урожденная Гундален Элизабет Сломан (); ) — немецкая —романистка.

Биография 

Гундален Элизабет Сломан родилась 9 марта 1809 года в немецком городе Итцехо расположенном в земле Шлезвиг-Гольштейн в семье гамбургского судовладельца  и его жены Гундалены, дочери фризского гонщика из Гренландии Хинриха Брарена. В семье было пятеро детей, в том числе , который который взял на себя управление судоходной компанией отца после смерти последнего в 1867 году.

В 1836 году издала сборник стихотворений «Dichtungen», который был неплохо оценен публикой и критиками. 

С выходом замуж за швейцарского журналиста , молодая женщина посвятила себя беллетристике; первый её роман «Felicitas» (1850) появился в Гамбурге и обнаружил в ней недюжинное дарование. 

В 1851 году Вилле отправилась с мужем путешествовать и, после долгих странствований, поселилась на берегу Цюрихского озера; здесь были написаны ей романы «Johannes Olaf» (1871) и «Stilleben in bewegter Zeit» (1878). Эти романы были довольно благоприятно приняты публикой.

Элиза Вилле умерла 23 декабря 1893 года в городе Майлене; её муж так и остался вдовцом и через три года тоже скончался.

Её сын — генерал Ульрих Вилле (1848—1925) был командующим швейцарской армией во время Первой мировой войны.

Примечания

Литература 
 Doss, Anna v. Ein Besuch in Mariafeld 1871. Mariafeld: Eigenverlag 1976
 C. F. Meyers Briefwechsel. Francois und Eliza Wille (1869–1895), 1999
 Adolf Frey. Wille, Eliza. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 43, Duncker & Humblot, Leipzig 1898, S. 255–257.

Ссылки 
 

Немецкие писательницы